Itauba (hout), een houtsoort
Itaúba (boom), een boomsoort
Itaúba (gemeente), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso